Sterling är ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Aljamain Sterling (född 1989), amerikansk MMA-utövare
 Brett Sterling (född 1984), amerikansk ishockeyspelare
 Bruce Sterling (född 1954), amerikansk science fiction-författare
 Donald Sterling (född 1934), amerikansk företagsledare och advokat
 Edward Sterling (1773–1847), brittisk journalist
 Fred Sterling (1869–1934), amerikansk politiker, republikan, viceguvernör i Illinois
 Jan Sterling (1921–2004), amerikansk skådespelare
 Jeffrey Sterling , amerikansk CIA-agent ochvisselblåsare
 Jochim Sterling (död 1692), svensk snickare och bildhuggare
 Molly Sterling (född 1998), irländsk sångerska
 
 Raheem Sterling (född 1994), engelsk fotbollsspelare
 Ross S. Sterling (1875–1949), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Texas
 Thomas Sterling (1851–1930), amerikansk politiker, republikan, senator för South Dakota

Engelska efternamn